toerental, het aantal omwentelingen per tijdseenheid
tournee (rondreis van een artiest, politicus, sportteam en dergelijke) 
rondreizen doorheen een streek, bijvoorbeeld op fietsvakantie 
toeren (techniek), het vouwen en uitrollen van bladerdeegdeeg